Rickmers bezeichnet:
 Rickmers-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Rickmers Holding, eine Reederei-Gruppe in Hamburg
 Rickmers-Lloyd, ein Dockbetrieb in Bremerhaven
 Rickmers Reederei, Werft, Reederei und Reismühlen in Bremerhaven
 Rickmers Reismühle, ein Reismühlenunternehmen in Bremen

Rickmers ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Rickmers (1835–1924), deutscher Werftbesitzer, Reeder und Reiskaufmann
 Bertram Rickmer Clasen Rickmers (* 1952 in Bremerhaven) ist ein deutscher Manager und Reeder
 Erck Rickmers (* 1964), deutscher Reeder und Politiker (SPD) 
 Johann Rickmers (1881–1923), deutscher Putschist
 Henry Peter Rickmers (1919–2013), Ehrenbürger von Helgoland
 Paul Rickmers (1873–1946), deutscher Reeder und Werftbesitzer

 Robert Rickmers (1864–1948), deutscher Werftbesitzer, Reeder und Reiskaufmann
 Willi Rickmer Rickmers (1873–1965), deutscher Bergsteiger, Skipionier, Forschungsreisender und Sammler
 Wilhelm Rickmers (Willy Rickmers; 1844–1891), deutscher Werftbesitzer, Reeder und Reiskaufmann

Rickmers ist der Name folgender Schiffe:
 Rickmer Rickmers (Schiff), dreimastiges Frachtsegelschiff, heute Museums- und Denkmalschiff 
 R. C. Rickmers, deutsche Fünfmastbark
 mehrerer Schiffe namens Maria Rickmers, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Maria Rickmers
 Peter Rickmers (Schiff), Großfrachtsegler